Parazoanthidae är en familj av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Parazoanthidae i ordningen Zoantharia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Zoantharia, klassen Hexacorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parazoanthidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Parazoanthidae